La saison 2014 de l'Indonesia Super League est la dix-neuvième édition du championnat de première division de football en Indonésie et la sixième sous le nom . La compétition regroupe vingt-deux équipes, réparties en deux groupes de onze formations, qui s'affrontent deux fois au cours de la saison, à domicile et à l'extérieur. Les quatre premiers de chaque poule se qualifient pour la phase finale tandis que les deux derniers sont relégués en deuxième division. Pour permettre la mise en place d’un championnat à 19 clubs la saison suivante, seul le champion de deuxième division est promu à l’issue de la saison.

C’est le club de Persib Maung Bandung qui est sacré cette saison après avoir battu Persipura Jayapura, à l’issue de la séance des tirs au but. Il s’agit du tout premier titre de champion d’Indonésie de l’histoire du club.

Les clubs participants

Demi-finales

Finale

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat d'Indonésie de football

Liens externes 
 Résultats et classement sur le site RSSSF

Championnat d'Indonésie de football
Indonésie
2014 en Indonésie